Lalfabet bielorús (en bielorús: беларускі алфавіт) és l'alfabet de l'idioma bielorús basat en l'alfabet ciríl·lic. La seva composició actual fou introduïda el 1918 (oficialment el 1922). Consisteix en trenta-dues lletres, a més de dos dígrafs, que de vegades es consideren com a lletres.

Alfabet bielorús 

bielorus